Юсьва:

 Юсьва — административный центр Юсьвинского района.

 Юсьва — река в России, протекает в Пермском крае.
 Юсьва — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.